A Rádio Tchê Erechim é uma emissora de rádio localizada na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, na frequência 1200 AM e migrante para FM na frequência 98.7. Pertence a Rede Tchê de Comunicação.

A emissora possui mais de 60 anos de história, sendo uma das primeiras emissoras do estado a entrar no ar. Atualmente transmite uma programação dedicada a população de classe baixa. Possui transmissão dos jogos do Ypiranga e do Atlântico, acompanhando ambas equipes pelo Brasil com equipe in loco.

Ligações externas 

Tche